Aldea heißen die Orte

 L’Aldea, Kleinstadt in Katalonien (Spanien)
 Aldea (Harghita), Dorf im Kreis Harghita (Rumänien)

Aldea ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Aldea (15. Jahrhundert), Fürst der Walachei
 Marian Aldea (1952–2010), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Ramón Aldea (* 1932), philippinischer Bogenschütze

Aldea ist auch:
 Aldea (Rum), eine Rummarke aus La Palma
 Aldea Island